Lijst van afleveringen van Battlestar Galactica (1978) en Galactica 1980 - oorspronkelijke serie
 Lijst van afleveringen van Battlestar Galactica (2004) - latere serie